Melano steht für:

 Melano, eine politische Gemeinde im Kreis Ceresio, Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Rifugio Giuseppe Melano, eine bewirtschaftete Schutzhütte in den Cottischen Alpen

Melano ist der Familienname folgender Personen:

 Vittorio Filippo Melano (1733–1813), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Bischof von Novara